Че́рчилл, традиционная форма Черчилль () — английская фамилия, а также:

Топонимы 
В Ирландии
 Черчилл — деревня в Ирландии, находится в графстве Донегол (провинция Ольстер).
В Австралии
 Черчилл — деревня в долине Латроуб в Виктории.
 Черчилл — национальный парк в Виктории
В Канаде
 Черчилл — город в Манитобе.
 Черчилл — река в Саскачеване и Манитобе, впадающая в Гудзонов залив.
 Черчилл — в прошлом река Гамильтон на Лабрадоре.
В Великобритании
 Черчилл в Оксфорде.
 Черчилл в Сомерсете.
 Черчилл — деревушка около Ист-Дауна в Девоне.
 Черчилл в Вустере.

См. также 
 Черчилль (танк) — пехотный танк.
 Черчилл-Колледж — колледж Кембриджского университета.
 Черчилл-Фолс (ГЭС)
 
 
 USS Winston S. Churchill (DDG-81) — эскадренный миноносец ВМФ США.

Примечания